Тхакараву () — тха, буква слогового алфавита каннада, обозначает придыхательный ретрофлексный переднеязычный глухой взрывной согласный [ṭh], который без гласного а записывается с помощью диакритического знака ್: ಠ + ್ = ಠ್. Сочетания с другими гласными:

В малаям передается кружком ഠ, в девангари буквой ठ. В тамильском передаётся диграфом ட்ஹ.

Сочетание с другими согласными передается подстрочным знаком ್ಠ , так, например, двойная тха записывается как ಠ + ್ + ಠ = ಠ + ್ಠ = ಠ್ಠ . Исключением является сочетание с буквой ರ, которая всегда записывается на втором месте: ರ + ಠ = ರ್ಠ .

Символ юникода — U+0CA0.

Примечания

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада